Arena bezeichnet:
 Arena, einen (antiken) Veranstaltungsort
 Arena (Abstandsaktives Schutzsystem), ein russisches Schutzsystem für Kampfpanzer

Unternehmen:
 Arena Verlag, ein auf Kinder- und Jugendliteratur spezialisierter Würzburger Verlag
 Arena (Unternehmen), ein Hersteller von Schwimmartikeln
 Arena Pharmaceuticals, ein biopharmazeutisches Unternehmen, Entwickler von Lorcaserin, in San Diego, California (USA)
 Arena Box-Promotion, ein Boxstall in Hamburg
 Arena Synchron, ein Synchronstudio in Berlin

Film und Fernsehen:
 Arena (Free-TV), ein früherer Free-TV-Sender aus Deutschland
 Arena (Fernsehsendung), eine politische Diskussionsrunde von Schweizer Radio und Fernsehen
 Arena, Sportfernsehsendung des Fernsehens der DDR, siehe Sport-Arena
 Arena Sport Rechte und Marketing, ein Pay-TV-Sender
 Arena (1953), ein US-amerikanischer Westernfilm
 Arena (1967), ein sowjetisches Filmdrama
 Arena (1988), ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film
 Arena (2009), ein österreichisch-spanischer Dokumentarfilm
 Arena (2011), ein US-amerikanischer Actionfilm
 Arena, Originaltitel von Ganz neue Dimensionen

Sonstiges:
 Arena (Album), ein Live-Album der Band Duran Duran
 Arena (Band), eine Progressive-Rock-Band
 Arena (Schach), ein Schach-Computerprogramm
 ein Rollenspiel von Bethesda Softworks, siehe The Elder Scrolls: Arena
 ein Computer-Sammelkartenspiel von Wizards of the Coast, siehe Magic: The Gathering Arena
 Arena, den Prüfstand VII in Peenemünde
 Titularbistum Arena, ein Titularbistum
 Die Arena, ein Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Stephen King
 Arena (Gattung), eine Gattung innerhalb der Familie der Kurzflügler
 Arena am Waldfeld, ein Einkaufszentrum in Fohnsdorf in Österreich
 der Markenname des ehemaligen argentinischen Automobilherstellers Mehari-Manía Industrias Plásticas
 Arenaprinzip, aus dem Bereich des Visual Merchandising und der Layoutplanung im Einzelhandel
 The Arena, eine politische Zeitschrift aus Boston (1889–1909)

ARENA steht für:

 Alianza Republicana Nacionalista, eine Partei in El Salvador
 Aliança Renovadora Nacional, eine ehemalige Partei Brasilien

Arena ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Arena (Fluss) auf Sizilien

Veranstaltungsorte:
 Arena (Wien), einen Veranstaltungsort in Wien
 Arena Berlin, einen Veranstaltungsort in Berlin
 Arena Leipzig, einen Veranstaltungsort in Leipzig

Orte in Italien:
 Arena (Kalabrien) in der Provinz Vibo Valentia, Region Kalabrien
 Arena Po in der Provinz Pavia, Region Lombardei

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arena (Kalifornien), im Merced County
 Arena (New Mexico), im Luna County
 Arena (New York), im Delaware County
 Arena (North Dakota), im Burleigh County
 Arena (Ohio), im Paulding County – nicht mehr existent
 Arena (Wisconsin), im Iowa County
 Arena (Town), Town(ship) im Ioway County, Wisconsin
 Arena Township in Lac qui Parle County, Minnesota
in Antarktika:
 Arena Corner
 Arena Saddle
 Arena-Gletscher
Weiteres:
 Arena Creek, Fließgewässer im Alamosa County, Colorado
 Arena Lake, See im Cook County, Minnesota
 Arena Canal, Kanal im Merced County, Kalifornien
 Arena Case Drain, Kanal im Canyon County, Illinois
 Arena Lake Drain, Kanal im Canyon County, Illinois
 Arena Rock, Insel im Mendocino County, Kalifornien
 Arena Cove Historic District, Park in Point Arena, Mendocino County, Kalifornien
 Arena Green, Park im Santa Clara County, Kalifornien
 Arena Pines-Sand Barrens State Natural Area, Park im Iowa County, Wisconsin
 Arena Rock Marine Natural Preserve, Park im Mendocino County, Kalifornien
 Arena State Game Management Area, Park im Burleigh County, North Dakota

Arena ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Arena (1919–1974), italienische Schauspielerin
 Antonius Arena († 1544), provenzalischer Autor neulateinischer Sprache
 Bruce Arena (* 1951), US-amerikanischer Fußballtrainer
 Bruno Arena (* 1957), italienischer Komiker und Schauspieler
 Carlos Arena (* 1975), mexikanischer Schwimmer
 Ettore Arena (Partisan) (1923–1944), italienischer Partisan
 Ettore Arena (Schauspieler) (1948–1992), italienischer Schauspieler
 Fortunato Arena (1922–1994), italienischer Schauspieler
 Gildo Arena (1921–2005), italienischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Giuseppe Arena (1713–1784), italienischer Organist und Komponist
 Joseph Aréna (1770–1801), französischer Offizier und Verschwörer gegen Napoleon
 Lello Arena (* 1953), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Marie Arena (* 1966), belgische Politikerin
 Maurizio Arena (1933–1979), italienischer Schauspieler
 Rick Arena (* 1983), deutscher Partysänger
 Tina Arena (* 1967), australische Sängerin
 Walter Arena  (* 1964), italienischer Geher

Siehe auch:
 Arenas

ARENA